

Cinema 
 Reconstruction – film del 2003 diretto da Christoffer Boe

Musica 
 Reconstruction – album di Hugh Masekela del 1970

Televisione 
 Reconstruction – film TV del 2011 diretto da Peter Horton
 Ricostruzione (Reconstruction) – episodio della seconda stagione di Jericho

Pagine correlate 
 Ricostruzione